Alberto Valdés Ramos (1919–2013) – meksykański jeździec sportowy
 Alberto Valdés Lacarra (1950–2020) – meksykański jeździec sportowy